Toponímia:
 Verona, ciutat del Vèneto a Itàlia, capital de la província de Verona 
 Verona (Dakota del Nord)
 Verona (Droma)
 Verona (Illinois)
 Verona (Missouri)
 Verona (Mississipí)
 Verona (Nova Jersey)
 Verona (Ohio)
 Verona (Virgínia)
 Verona (Wisconsin)
 Verona Island població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Marca de Verona, jurisdicció feudal creada el segle IX sota domini franc a la regió de Verona, Itàlia
 Província de Verona, part de la regió del Vèneto dins Itàlia 
 Entitats:
 Associazione Calcio ChievoVerona, club de futbol de la ciutat de Verona (Itàlia).
 Hellas Verona Football Club, club de futbol de la ciutat de Verona (Itàlia).
 Miscel·lània:
 Congrés de Verona, reunió celebrada a Verona el 1822 de la Santa Aliança 
 Els dos gentilhomes de Verona, comèdia de William Shakespeare 
 Batalla de Verona, enfrontament entre els visigots d'Alaric I i una força de l'Imperi Romà (juny del 403) 
 Festival de Verona, festival d'òpera que té lloc cada estiu a l'amfiteatre romà de Verona, Itàlia